Apusiigajiip Kangertiva bezeichnet:
 Apusiigajiip Kangertiva (Fjord, Kangittaajiip Imaa) (Magnefjord), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Apusiigajiip Kangertiva (Fjord, Qimutuluittiip Kangertiva), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Apusiigajiip Kangertiva (Fjord, Timmiarmiit Tunoqquttaajaat), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland